Ricardo Kishna (Hága, 1995. január 4. –) holland labdarúgó, az olasz Lazio középpályása. Rendelkezik suriname-i állampolgársággal is. 2014 holland bajnoka.

Források 
Ricardo Kishna adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1995-ben született személyek
Holland labdarúgók
Az Ajax labdarúgói
Az SS Lazio labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Holland bajnok labdarúgók
Élő személyek
Hágaiak